Westralaoma är ett släkte av snäckor. Westralaoma ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Punktsnäckor
Westralaoma